Thbeng Meanchey kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Tbêng Méanchey, provinshuvudstad, Preah Vihear, 
 Thbeng Meanchey (flygplats i Kambodja), Preah Vihear, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar